Норвежские мосты с наибольшими пролетами – это, как правило, подвесные и вантовые мосты. Самый длинный в Норвегии мост – Драмменский мост – представляет собой балочный неразрезной мост. Нурхорландский и Бергсёйсуннский мосты – примеры крупных понтонных мостов. Также в Норвегии построено много крупных железобетонных рамно-консольных мостов.
За редкими исключениями, большинство из самых длинных мостов в Норвегии были построены после 1970 года. Мосты заменили паромные переправы через фьорды и проливы.

Список автодорожных мостов длиной более 400 метров

Список железнодорожных мостов длиной более 400 метров

См. также 
 Список мостов Норвегии

Длинные Норвегии
Норвегия